Двойно́й удар:
 «Двойной удар» (1991) — фильм-боевик с Жан-Клодом Ван Даммом в двойной главной роли.
 Двойной удар (шахматы) — вилка на две фигуры.
 Двойной удар — способ чеканки монет и вид брака чеканки.